Generation X — британская рок-группа, образованная в Лондоне, Англия, в 1976 году бывшими участниками Chelsea Билли Айдолом, Тони Джеймсом и Джоном Тоуи и считающаяся одним из ведущих коллективов первой волны британского панк-рока. Название Generation X было взято из книги Джейн Деверсон, рассказывавшей о столкновениях между модами и рокерами в 1960-х годах. Группа выпустила два студийных альбома и несколько синглов, из которых наибольший успех имел «King Rocker» (#11, 1979).

История группы 
История группы Generation X началась в 1976 году, с образованием панк-группы Chelsea. После ухода из состава вокалиста Джина Октобера группа изменила название на Generation X — в честь заголовка книги Джейн Деверсон «Generation X» (1965), которая имелась у матери Билли Айдола. Айдол (до этого лишь игравший на гитаре) взял на себя функции вокалиста, а на место гитариста был приглашён Боб Эндрюс (Bob «Derwood» Andrews), до этого — участник фулхэмской группы Paradox (где играли известные местные музыканты того времени Гэри Клейдон и Крис Маккаллох). Свой первый концерт Generation X отыграли 21 декабря 1976 года в клубе The Roxy, став первой группой, здесь выступившей.

При том, что Билли Айдол в своих ранних текстах вполне убедительно живописал жизнь уличного панка, группа примкнула к «легковесам» (с Buzzcocks во главе), никого не удивив быстрым появлением в программе Top of the Pops. Включение ленноновской «Gimme Some Truth» первым треком в дебютный альбом и приглашение Иэна Хантера (Mott the Hoople) к сотрудничеству во втором также указывало на некоторое небрежение группы основным кодексом панк-поведения.

После распада Generation X Тони Джеймс образовал глэм-поп-панк-группу Sigue Sigue Sputnik, Эндрюс и Лафф вошли в состав Empire, Билли Айдол переехал в Нью-Йорк, где начал успешную сольную карьеру, став звездой «стадионного рока» 80-х годов.

В октябре 2018 года Айдол и Джеймс совместно с Стивом Джонсом и Полом Куком (Sex Pistols) дали концерт в клубе Roxy, Западный Голливуд, под именем «Generation Sex».

Дискография

Студийные альбомы 
 Generation X, 1978
 Valley of the Dolls, 1979
 Sweet Revenge, 1998 (записан в 1979 году)

Gen X 
 Kiss Me Deadly, 1981

Синглы 
 Your Generation, 1977 (UK #36)
 Wild Youth, 1977
 Ready Steady Go, 1978 (UK #47)
 King Rocker, 1978 (UK #11)
 Valley Of The Dolls, 1979 (UK #23)
 Friday’s Angels, 1979 (UK #62)
 Dancing With Myself, 1980 (как Gen X, UK #62)

Сборники 
 Perfect Hits 1975-81, 1985
 Radio 1 Sessions, 2002
 Anthology, 2003
 BBC Live: One Hundred Punks, 2003
 Live, 2005

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1981 году
Исполнители Chrysalis Records
Музыкальные коллективы из Лондона
Группы новой волны из Великобритании